Lungomare est un terme italien qui désigne une promenade située sur le bord de mer. 

Il est souvent caractérisé par des points de vue particulièrement suggestifs.

En Italie, plusieurs villes balnéaires possèdent un lungomare parmi lesquelles :
 Lungomare de Bari
 Lungomare Falcomatà de Reggio de Calabre 
 
 
  
 Lungomare de Viareggio